Code pour l’au-delà est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé

Prologue 
Ric et Nadine vont voir un spectacle de « Dihouny », un magicien qui vénère l'œuvre d'Harry Houdini. Le spectacle est perturbé par un malaise du magicien. Ric et Nadine vont le voir en coulisses et apprennent que l'homme vient de recevoir un message, écrit par un code utilisé jadis par Houdini (le « code Houdini »). Ce message le menace directement de mort.

Premier spectacle 
Le lendemain, Dihouny se produit encore en spectacle, assisté de son assistante Dora. Enchaîné au sommet d'un mât, il doit se libérer. Tandis qu'il se démène pour se libérer de ses liens, Dihouny est attaqué par un drone bourré d'explosif. Le drone explose et le blesse.

Ric fait une enquête. Les suspects apparaissent vite : Gordon Whitehead (descendant d'un homme qui avait voulu jadis tuer Houdini), Marcello Pagliero (ami de longue date de Dihouny),  Russo (fausse voyante). Sur ces entrefaites, Dihouny disparaît.

Frère jumeau et spiritisme 
Ric Hochet retrouve le frère jumeau de Dihouny dans sa maison secondaire de Cassis. Peu de temps après, il découvre aussi le vrai Dihouny qui s'échoue sur la place, vêtu d'un smoking, complètement drogué. Dihouny est hospitalisé mais déclare être amnésique. Le même soir, Ric réunit les principaux suspects mais une bombe explose : par miracle, il n'y a aucun blessé.

Une séance de spiritisme a lieu chez  Russo. Soudain, un inconnu intervient et menace les participants avec une mitraillette, avant de s'enfuir, emmenant Marcello Pagliero comme prisonnier. Dihouny reçoit une demande de rançon pour la libération de son meilleur ami. Dihouny se rend au lieu de rendez-vous de versement de la rançon, tout en étant suivi par Ric. Utilisant un hélicoptère, le ravisseur maîtrise Ric, s'empare de la rançon et libère Pagliero .

Second spectacle 
Dihouny finit par quitter l'hôpital. Son premier spectacle ayant été perturbé par le drone, il décide de refaire un second spectacle tiré d'un autre tour d'Houdini. Il s'agit de se faire lier les mains, de plonger dans le fleuve recouvert par la glace, de se libérer de ses liens, et de sortir du fleuve en retrouvant la sortie sous la glace. La même nuit, Gordon Whitehead est attaqué à son domicile par un inconnu qu'il pense être Dihouny. Interrogé par Ric, Dihouny conteste avoir commis cet acte. Le lendemain, Dihouny va faire son numéro dans le fleuve. Au bout d'une minute, il ne sort pas de l’eau. Ric se dévêt et plonge. Il voit Dihouny sous l'eau en train de tirer un corps : il s'agit du cadavre de Gordon Whitehead, celui-là même qui l'avait accusé quelques heures avant de vouloir le tuer à son domicile.

Plus tard, Dihouny reçoit un message d'un mystérieux « Harry Houdini » lui ordonnant de se rendre le soir même à la villa de Gordon Whitehead. Dihouny et Ric s'y rendent. Un liquide mystérieux sort de la piscine intérieure. Ils s'approchent pour l'examiner et tombent évanouis (le liquide était un somnifère).

Dénouement et révélations finales 
Les deux dernières planches permettent de découvrir les deux responsables des événements étranges. Il s'agit de Dora, l'assistante de Dihouny, et de Marcello Pagliero. On apprend que Pagliero voulait s'emparer du « code Houdini », qui selon lui peut permettre de prévoir l’avenir. Pagliero dit à Dora que s'étant débarrassé de Dihouny, il peut maintenant la tuer. Il en est empêché par Ric, qui s'était échappé des effluves délétères de la piscine intérieure avec Dihouny. Les deux coupables sont arrêtés par Ric. Dans les dernières cases, Ric explique à Nadine le premier numéro de spectacle de Dihouny, par lequel l'album avait commencé.

Personnages 

 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Harry Dihouny, illusionniste dans Code pour l'au-delà. Houdini, avec qui il affirme avoir des contacts spirituels, est son idole.
 Dora Pollux, assistante de Dihouny.
 Madame Russo, voyante.
 Mercello Pagliero, ami de Dihouny.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2008
Amnésie dans la bande dessinée